Die 1. Division 1998 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 29. März 1998 und endete am 7. November 1998.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die beiden besten Vereine stiegen in die Oberste Division 1999 auf. Die letzten fünf Teams stiegen direkt in die drittklassige 2. Division ab. Der 17. musste in der Relegation gegen den Abstieg kämpfen.

Teilnehmer 

Die drei Absteiger aus der Obersten Liga 1997
 Fakel Woronesch
 Lokomotive Nischni Nowgorod
 Kamas Nabereschnyje Tschelny

Die 16 Vereine, die in der 1. Liga 1997 die Plätze 2 bis 17 belegten
 Metallurg Lipezk
 PFK Sokol Saratow 
 Spartak Naltschik
 Lokomotive Sankt Petersburg 
 Lada-Grad Dimitrowgrad
 Kristall Smolensk 
 Lokomotive Tschita
 Saturn Ramenskoje
 Dynamo Stawropol
 FK Neftechimik Nischnekamsk
 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 Anschi Machatschkala
 FK Lada Toljatti-WAS
 Druschba Maikop
 Kuban Krasnodar
 Irtysch Omsk

sowie die drei Aufsteiger der 2. Liga
 Arsenal Tula (Erster Zone West)
 Rubin Kasan (Erster Zone Mitte)
 Tom Tomsk (Erster Zone Ost)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der 17. der 1. Division trat gegen den 6. der Zonen-Aufstiegsrunde aus der 2. Division an

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998
1998